Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Олена Дементьєва.

Це був останній турнір для Жустін Енен перед тим, як вона оголосила про своє раптове завершення кар'єри через тиждень після нього. У третьому колі її перемогла Дінара Сафіна, яка потім виграла титул.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Draw 

Qatar Telecom German Open
2008